Mobile (ciutat d'Alabama), ciutat al comtat de Mobile (Alabama, Estats Units d'Amèrica)
 Mobile City, població dels Estats Units a l'estat de Texas
 Badia de Mobile, badia al golf de Mèxic, al sud-oest de l'estat d'Alabama, als Estats Units
 Batalla de Mobile, part de la contraofensiva del Regne de la Gran Bretanya per recuperar la ciutat, capturada per l'exèrcit espanyol després de la batalla de Fort Charlotte, en el context de la Guerra d'Independència dels Estats Units
 Batalla de la badia de Mobile, batalla naval ocorreguda el 1864, en el marc de la Guerra Civil Nord-americana
 Comtat de Mobile, comtat a l'estat d'Alabama
 Riu Mobile, riu d'Alabama
 El Mobile o Mobile World Congress, exposició i un congrés de la indústria de la telefonia mòbil